Radoslav Kováč – piłkarz czeski
 Michal Kováč – polityk słowacki

Zobacz też
 Kovač, Kovács